Space Force – serial radiofonico della BBC del 1984
 Space Force – serie televisiva del 2020
 United States Space Force – forza militare statunitense